Александр Полин:
 Полин, Александр Алексеевич — депутат Курской областной думы, председатель комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области.
 Полин, Александр Семёнович (1917—1974) — Герой Советского Союза.